10126 Lärbro – asteroide della fascia principale
 Lärbro – centro abitato della Svezia appartenente al comune di Gotland